Die Philadelphia Indoor Championships 1971 waren ein Tennisturnier der Damen in Philadelphia. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1971 und fand vom 9. bis 14. Februar 1971 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel 
 und  gewannen kampflos

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1971
Tennisturnier in Philadelphia